Кулишо́в — русская фамилия (от «кулеш» или «кулиш» — жидкая каша или похлёбка).

Известные носители 
 
 Кулишов, Илья Данилович (1902—1948) — советский военачальник, вице-адмирал.

См. также 
 Кулеш (значения)
 Кулеша
 Кулешин
 Кулешов
 Кулиш